Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 1998 – dziewiąta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w 1998 roku w Permie.

Medaliści

Statystyki

Uwagi

Bibliografia 
 

1998